RCR est une abréviation qui peut signifier :

Bibliothèque 
Répertoire des centres de ressources

Code du travail 
 Repos compensateurs de remplacement

Dentisterie 
Reconstitution corono-radiculaire

Football 
 Rapid Club de Relizane

Médecine 
 Réanimation cardiorespiratoire

Militaire 
 The Royal Canadian Regiment

Musique 
 Royal Crown Revue

Radio 
 Radio Caracas Radio, station de radio vénézuélienne
 Radio Campus Rennes